

Ip comme sigle

Sigle IP en français 
 Biologie 
 Intensité Photosynthétique
 Immunoprécipitation
 Inhibiteur de protéase
 Investissement parental
 Iodure de propidium 

 Divers
 Importation privée, particulièrement dans le domaine des vins et boissons spiritueuses
 Indice de plasticité, en géotechnique
 Injonction de payer, en procédure civile française
 Installateur Privé, en télécommunications
 Institut de prévoyance
 Intellectuellement Précoce, abrégé de EIP (Enfant Intellectuellement Précoce)
 Indice de Protection, un standard international relatif à l'étanchéité
 Indice de profitabilité, rapport entre le cumul actualisé des flux de trésorerie () et le capital investi
Instruction Publique, ancien nom du ministère de l'Education nationale

Sigle IP en anglais 
 En informatique 
 , le protocole de communication fondamental de la suite des protocoles internet. Il nécessite l'attribution d'adresses IP.
 en référence à  : /sbin/ip, le programme du paquetage logiciel Iproute2 pour gérer le réseau dans les linux modernes
 abréviation parfois employée pour , événement consistant à installer un nouveau système d'exploitation sur sa machine
 En informatique théorique, la classe de complexité 

 Divers 
  pour Propriété intellectuelle.
 code postal de  dans le Suffolk en Angleterre.

Sociétés et organismes 
 Institut Pasteur
 IP (pour : Information et Publicité) est la régie publicitaire des filiales radio et télévision du groupe RTL en Allemagne, en Belgique, en France au Luxembourg et en Suisse.

 Infopresse est un éditeur canadien d'informations, sur le marketing, la publicité la création et la communication.

 , compagnie de gaz et d'électricité britannique filiale du groupe GDF Suez.

Patronyme ou toponyme 
Ip peut faire référence à :
 un nom de famille chinois, représenté par ,
 Nancy Ip (née en 1955), biologiste chinoise, spécialiste des neurosciences.
 Ip, une commune de Roumanie dans le județ de Sălaj.

Voir aussi 
 Adresse IP